Skallen kan syfta på:

Anatomi
 Skallen – den skelettstruktur som utgör huvudets stomme, se skalle.

Geografi

Antarktis 

 Skallen (kulle i Antarktis),

Finland 

 Skallen, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

Skallen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (11,1 ha)
Skallen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun och Ludvika kommun,  (22,9 ha)

Se även
Naturgaslager Skallen
Skalltjärn
Stora Skallran